XII чемпионат мира по лёгкой атлетике проходил в Берлине, столице Германии, с 15 по 23 августа 2009 года. Соревнования проводились на арене Олимпийского стадиона и улицах Берлина.

История 
После чемпионата мира по футболу 2006 года мировой форум лёгкой атлетики становится следующим крупнейшим соревнованием, которое принимает столица Германии. Решение о том, что Берлин примет 12-й чемпионат мира по лёгкой атлетике было принято 6 декабря 2004 года, когда представители IAAF выбрали его среди других кандидатов (голосование со счётом 24:2) : Сплита (Хорватия), Валенсии (Испания), Брисбена (Австралия), Брюсселя (Бельгия), Дели (Индия), Касабланки (Марокко) и Тэгу (Южная Корея).

Общие данные 
Ареной проведения соревнований стал Олимпийский стадион Берлина, вмещающий 74 845 зрителей. На улицах германской столицы прошли соревнования по спортивной ходьбе и марафону. В отличие от предыдущих мировых первенств старт и финиш соревнований по шоссейным дисциплинам был не на стадионе, а у Бранденбургских ворот.

Необычным стало цветовое решение гаммы стадиона, выдержанной в сине-зелёных тонах. Официальным талисманом соревнований стал медвежонок Берлино. Он был представлен публике 10 марта 2009 года.

Своих представителей на чемпионат мира послали 202 страны мира (из 213 членов IAAF). Наиболее многочисленной была делегация США — 136 атлетов. Сборную России представили 105 спортсменов.

За победу в индивидуальных видах спонсоры соревнований установили премию в $60 тыс., серебро было оценено в $30 тыс., бронза — в $20 тыс. Для призёров в эстафетных номерах соответственно: $80, $40 и $20 тыс. на команду. За установление мирового рекорда спортсмены получили $100 тыс..

Расписание соревнований

Мужчины (бег)

100 м 

Забеги: 15 августа, 11:40 СЕТЧетвертьфинал: 15 августа, 18:50 СЕТПолуфинал: 16 августа, 19:25 СЕТФинал: 16 августа, 21:35 СЕТ
Ветер во время финала +0,9 м/с

* WR: Усэйн Болт (Ямайка) — 9.69
* CR: Морис Грин (США) — 9.80
* WL: Тайсон Гэй (США) — 9.77

 Официальный протокол финала

200 м 

Забеги: 18 августаЧетвертьфинал: 18 августаПолуфинал: 19 августаФинал: 20 августа, 20:35 СЕТ
Темп.:28 °C — Влажность: 35% — Ветер: −0,3 м/с

* WR: Усэйн Болт (Ямайка) — 19.30
* CR: Тайсон Гэй (США) — 19.75
* WL: Усэйн Болт (Ямайка) — 19.57

 Официальный протокол финала

400 м 
Забеги: 18 августа, 11:05 СЕТПолуфинал: 19 августа, 18:15 СЕТФинал: 21 августа, 21:20 СЕТ

* WR: Майкл Джонсон (США) — 43.18
* CR: Майкл Джонсон (США) — 43.18
* WL: Лашон Меррит (США) — 44.50

 Официальный протокол финала

800 м 
Забеги: 20 августа, 11:45 СЕТ
Полуфинал: 21 августа, 20:30 СЕТ
Финал: 23 августа, 17:25 СЕТ

* WR: Уилсон Кипкетер (Дания) — 1:41.11
* CR: Билли Кончеллах (Кения) — 1:43.06
* WL: Абубакер Каки (Судан) — 1:43.09

 Официальный протокол финала

1500 м 
Забеги: 15 августа, 18:15 СЕТПолуфинал: 17 августа, 20:10 СЕТФинал: 19 августа, 20:25 СЕТ

* WR: Хишам Эль-Герруж (Марокко) —3:26.00
* CR: Хишам Эль-Герруж (Марокко) — 3:26.65
* WL: Августин Чоге (Кения) —3:29.47

 Официальный протокол финала

5 000 м 
Забег: 20 августа, 18:55 СЕТ

Финал: 23 августа, 16:25 СЕТ

* WR: Бекеле, Кенениса (Эфиопия) — 12:37.35
* CR: Элиуд Кипчоге (Кения) — 12:52.79
* WL: Бекеле, Кенениса (Эфиопия) — 12:56:23

 Официальный протокол финала

10 000 м 
Финал: 17 августа, 20:50 СЕТ

* WR: Бекеле, Кенениса (Эфиопия) — 26:17:53
* CR: Бекеле, Кенениса (Эфиопия)— 26:49:57
* WL: Джозеф Мучири Ндамбири (Кения) — 26:57:36

 Официальный протокол финала

110 м с барьерами 
Забеги: 19 августа, 11:35 СЕТПолуфинал: 20 августа, 18:15 СЕТФинал: 20 августа, 20:55 СЕТ Ветер во время финала +0,1 м/с

* WR: Дайрон Роблес (Куба) — 12.87
* CR: Колин Джексон (Великобритания) — 12.91
* WL: Дайрон Роблес (Куба) — 13.04

 Официальный протокол финала

400 м с барьерами 
Забеги: 15 августа, 20:20 СЕТПолуфинал: 16 августа, 20:15 СЕТФинал: 18 августа, 20:50 СЕТ

* WR: Кевин Янг (США) — 46.78
* CR: Кевин Янг (США) — 47.18
* WL: Луис Ван Зил (ЮАР) — 47.94

 Официальный протокол финала

3000 м с препятствиями 
Забеги: 16 августа, 11:00 СЕТ
Финал: 18 августа, 19:50 СЕТ

* WR: Саид Шахин (Катар) — 7:53:63
* CR: Мозес Киптануи (Кения)— 8:04:16
* WL: Эзекиль Кембой (Кения) — 7:58:85

30-летний француз алжирского происхождения Буабделла Тари установил новый рекорд Европы.
 Официальный протокол финала

Эстафета 4×100 м 
Забеги: 21 августа, 19:30 СЕТФинал: 22 августа, 20:50 СЕТ

* WR: Сборная Ямайки — 37.04
* CR: Сборная США — 37.40
* WL: Сборная Racers Track Club — 37.46

* — спортсмены участвовали только в предварительном забеге, но получили медали
 Официальный протокол финала

Эстафета 4×400 м 
Забеги: 22 августа, 18:55 СЕТФинал: 23 августа, 18:15 СЕТ

* WR: США —2:54.29
* CR: США —2:54.29

* — спортсмены, участвовавшие только в предварительном забеге, но получившие медали
 Официальный протокол финала

Мужчины (технические виды)

Тройной прыжок 
Квалификация: 16 августа, 19:00 СЕТФинал: 18 августа, 18:05 СЕТ

* WR: Джонатан Эдвардс (Великобритания) — 18.29 м 
* CR: Джонатан Эдвардс (Великобритания) — 18.29 м 
* WL: Нельсон Эвора (Португалия) — 17.66

Айдову и Эвора поменялись местами по сравнению с финалом Олимпиады-2008 в Пекине.
 Официальный протокол финала

Прыжок в длину 

Квалификация: 20 августа, 18:11 СЕТ
Финал: 22 августа, 18:05 СЕТ

* WR: Майк Пауэлл (США) — 8,95 м
* CR: Майк Пауэлл (США) — 8,95 м
* WL: Дуайт Филлипс (США) — 8,74 м

 Официальный протокол финала

Прыжок в высоту 
Квалификация: 19 августа, 11:10 СЕТ
Финал: 21 августа, 19:15 СЕТ
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{| class="standard" style= "background-color:#FFFFFF; width: 500px;"
|- style="background-color:#EFEFEF; text-align:left;"
! width="10%" style="text-align:center" | Место
! width="30%" | Спортсмен
! width="28%" | Страна
! width="17%" | Результат
|- style="background-color:#F7F6A8;"
| style="text-align:center" | 1
| Ярослав Рыбаков
| 
| 2.32 м
|- style="background-color:#DCE5E5;"
| style="text-align:center" | 2
| Кириакос Иоанну
| 
| 2.32 м
|- style="background-color:#FFDAB9;"
| style="text-align:center" | 3
| Сильвестр Беднарек
| 
| 2.32 м
|- style="background-color:#FFDAB9;"
| style="text-align:center" | 3
| Рауль Шпанк
| 
| 2.32 м.
|-
| style="text-align:center" | 5
| Ярослав Баба
| 
| 2.23 м.
|-
| style="text-align:center" | 5
| Микаэль Ханнани
| 
| 2.23 м.
|-
| style="text-align:center" | 5
| Мартин Найнс
| 
| 2.23 м.
|-
| style="text-align:center" | 5| Линус Торнблад
| 
| 2.23 м.
|}

</div>

* WR: Хавьер Сотомайор (Куба) — 2.45 м 
* CR: Хавьер Сотомайор (Куба) — 2.40 м 
* WL: Андре Мэнсон (США) — 2.35
Ярослав Рыбаков (Россия) — 2.35</small>
Иван Ухов (Россия) — 2.35</small>

 Официальный протокол финала

 Прыжок с шестом 
Квалификация: 20 августа, 10:10 СЕТ
Финал: 22 августа, 18:15 СЕТ

* WR: Сергей Бубка (Украина) — 6.14 м
* CR: Дмитрий Марков (Австралия) — 6.05 м
* WL: Рено Лавиллени (Франция)— 6.01 м

 Официальный протокол финала

 Толкание ядра 
Квалификация: 15 августа, 10:00 СЕТ
Финал: 15 августа, 20:15 СЕТ

* WR: Рэнди Барнс (США) — 23,12
* CR: Вернер Гюнтор (Швейцария) — 22,23
* WL: Томаш Маевский (Польша) — 21,95

 Официальный протокол финала

 Метание копья 
Квалификация: 21 августа, 16:15 СЕТ
Финал: 23 августа, 16:20 СЕТ

* WR: Ян Железны (Чехия) — 98.48 м
* CR: Ян Железны (Чехия) — 92.80 м 
* WL: Андреас Торкильдсен (Норвегия)— 91.28 м

 Официальный протокол финала

 Метание диска 
Квалификация: 18 августа, 10:05 СЕТ
Финал: 19 августа, 20:10 СЕТ

* WR: Юрген Шульт (ГДР) — 74.08
* CR: Виргилиус Алекна (Литва) — 70.17
* WL: Герд Кантер (Эстония) — 71.64

 Официальный протокол финала

 Метание молота 
Квалификация: 15 августа, 12:00 СЕТ
Финал: 17 августа, 18:05 СЕТ

* WR: Юрий Седых (СССР) — 86.74
* CR: Иван Тихон (Белоруссия) — 83.89 м
* WL: Кристиан Парс (Венгрия) — 81.43 м

Алексей Загорный попал в финал с худшим, 12-м результатом (75,38 м). Лидер квалификации Кристиан Парш (78,68 м) остался без наград.
 Официальный протокол финала

 Десятиборье 
начало соревнований: 19 августа, 10:05 СЕТ
окончание соревнований: 20 августа, 21:15 СЕТ

* WR: Роман Шебрле (Чехия) — 9026
* CR: Томаш Дворжак (Чехия) — 8902
* WL: Леонель Суарес (Куба) — 8654

Трей Харди — 8790 очков (10.45 — 7.83 м — 15.33 м — 1.99 м — 48.13 — 13.86 — 48.08 м — 5.20 м — 68.00 м — 4:48.91)

Бронза Погорелова — первая медаль россиян в десятиборье на чемпионатах мира.
 Официальный протокол

 Мужчины (шоссе) 

 Спортивная ходьба 20 км 
Старт: 15 августа, 13:00 СЕТ

* WR: Владимир Канайкин (Россия) — 1:17.16
* CR: Джефферсон Перес (Эквадор) — 1:17.21
* WL: Валерий Борчин (Россия) — 1:17.38

 Официальный протокол

 Спортивная ходьба 50 км 
Старт: 21 августа, 09:10 СЕТ

* WR: Денис Нижегородов (Россия) —3:34:14
* CR: Роберт Корженёвски (Польша) — 3:36:03
* CR: Диниз, Иохан (Франция) — 3:38:45

 Марафон 

Старт: 22 августа, 11:45 СЕТ

* WR: Хайле Гебреселассие (Эфиопия) —2:03:59
* CR: Жуад Хариб (Марокко) — 2:08:31

 Женщины (бег) 

 100 м 
Забеги: 16 августа, 11:55 СЕТЧетвертьфинал: 16 августа, 18:35 СЕТПолуфинал: 17 августа, 19:05 СЕТФинал: 17 августа, 21:35 СЕТ Ветер во время финала +0,1 м/с''

* WR: Флоренс Гриффит-Джойнер (США) — 10.49
* CR: Марион Джонс (США) — 10.70
* WL: Керрон Стюарт — 10.75

Результат Фрэйзер — третий в истории женского бега на 100 м и национальный рекорд Ямайки.
 Официальный протокол финала

 200 м Забеги: 19 августа, 19:45 СЕТПолуфинал: 20 августа, 19:50 СЕТФинал: 21 августа, 21:00 СЕТ* WR: Флоренс Гриффит-Джойнер (США) — 21.37
* CR: Сильке Гладиш-Мёллер (ГДР) — 21.74
* WL: Элисон Феликс (США) — 21.88

 Официальный протокол финала

 400 м Забеги: 15 августа, 13:05 СЕТПолуфинал: 16 августа, 19:40 СЕТФинал: 18 августа, 19:35 СЕТ* WR: Марита Кох (ГДР) — 47.60
* CR: Ярмила Кратохвилова (Чехословакия) — 47.99
* WL: Саня Ричардс — 49.23

 Официальный протокол финала

 800 м Забеги: 16 августа, 10:10 СЕТПолуфинал: 17 августа, 19:30 СЕТФинал: 19 августа, 21:35 СЕТ* WR: Ярмила Кратохвилова (Чехословакия) —1:53.28
* CR: Ярмила Кратохвилова (Чехословакия) — 1:54.68
* WL: Кастер Семеня —1:56.72

 Официальный протокол финала

 1500 м Забеги: 18 августа, 12:05 СЕТПолуфинал: 21 августа, 20:00 СЕТФинал: 23 августа, 17:00 СЕТ* WR: Ку Юнся (КНР) — 3:50.46
* CR: Татьяна Томашова (Россия) — 3:58.52
* WL: Мариам Юсуф Джамал (Бахрейн) — 3:56.55

 5 000 м Забег: 20 августа, 18:55 СЕТФинал: 23 августа, 16:25 СЕТ* WR: Тирунеш Дибаба (Эфиопия) —14:11.15
* CR: Тирунеш Дибаба (Эфиопия) — 14:38.59
* WL: Тирунеш Дибаба (Эфиопия) — 14:33.65

 Официальный протокол

 10 000 м Финал: 15 августа, 19:25 СЕТ* WR: Ван Юнся (КНР) — 29:31.78
* CR: Берхане Адере (Эфиопия) — 30:04.18
* WL: Меселеш Мелкаму (Эфиопия) — 29:53.80

 Официальный протокол

 100 м с барьерами Забеги: 18 августа, 18:10 СЕТПолуфинал: 19 августа, 18:45 СЕТФинал: 19 августа, 21:15 СЕТ* WR: Иорданка Донкова (Болгария) — 12.21
* CR: Гинка Загорчева (Болгария) — 12.34
* WL: Лоло Джонс — 12.47

Официальный протокол 
Официальный протокол

 400 м с барьерами Забеги: 17 августа, 18:15 СЕТПолуфинал: 18 августа, 20:15 СЕТФинал: 20 августа, 20:15 СЕТ* WR: Юлия Печёнкина (Россия) — 52.34
* CR: Ким Баттен (США) — 52.61
* WL: Лашинда Демус (США) — 52.63

 3000 м с препятствиями Забеги: 15 августа, 10:50 СЕТФинал: 17 августа, 20:30 СЕТОфициальный протокол

* WR: Гульнара Самитова-Галкина (Россия) — 8:58:81
* CR: Екатерина Волкова (Россия)— 9:06:57
* WL: Марта Домингес (Испания) — 9:09:39

 Эстафета 4×100 м Забеги: 22 августа, 18:10 СЕТФинал: 22 августа, 20:00 СЕТ* WR: ГДР — 41.37
* CR: США — 41.47

 Эстафета 4×400 м Забеги: 22 августа, 20:15 СЕТФинал: 23 августа, 17:50 СЕТ* WR: СССР —3:15.17
* CR: США —3:16.71

 Женщины (технические виды) 

 Тройной прыжок Квалификация: 15 августа, 11:00 СЕТФинал: 17 августа, 20:00 СЕТ* WR: Инесса Кравец (Украина) — 15.50 м
* CR: Инесса Кравец (Украина) — 15.50 м 
* WL: Надежда Алёхина (Россия) — 15.14 м

 Прыжок в длину Квалификация: 21 августа, 18:00 СЕТФинал: 23 августа, 16:15 СЕТ* WR: Галина Чистякова (СССР) — 7.52 м
* CR: Джекки Джойнер-Керси (США) — 7.36 м 
* WL: Бритни Риз (США)— 7.06 м

 Прыжок в высоту Квалификация: 18 августа, 10:20 СЕТФинал: 20 августа, 19:10 СЕТ* WR: Стефка Костадинова (Болгария) — 2.09 м 
* CR: Стефка Костадинова (Болгария) — 2.09 м 
* WL: Ариане Фридрих (Германия) — 2.06 м 

 Прыжок с шестом Начало соревнований: 15 августа, 19:00 СЕТОкончание: 17 августа, 18:45 СЕТ* WR: Елена Исинбаева (Россия) — 5.05 м
* CR: Елена Исинбаева (Россия)— 5.01 м
* WL: Елена Исинбаева (Россия) — 4.85 м

Золото Роговской и серебро Пырек — первый случай в истории чемпионатов мира, когда польские спортсмены заняли 1 и 2 места в одном виде.
 Официальный протокол финала

 Метание диска Квалификация: 19 августа, 10:10 СЕТФинал: 21 августа, 20:20 СЕТ* WR: Габриелле Рейнш (ГДР) — 76.80 м
* CR: Мартина Хеллман (ГДР) — 71.62 м 
* WL: Стефани Трафтон (США)— 66.21 м

 Официальный протокол финала

 Метание молота Квалификация: 20 августа, 14:15 СЕТФинал: 22 августа, 19:30 СЕТ* WR: Татьяна Лысенко (Россия) — 77.80 м
* CR: Михаэла Мелинте (Румыния) — 75.20 м
* WL: Анита Влодарчик (Польша)— 77.20 м

 Официальный протокол финала

 Метание копья Квалификация: 16 августа, 10:45 СЕТФинал: 18 августа, 19:25 СЕТ* WR: Барбора Шпотакова (Чехия) — 72.28 м
* CR: Оследис Менедес (Куба) — 71.70 м
* WL: Кристина Обергфёль (Германия) — 68.59 м
Официальный протокол финала

 Толкание ядра Квалификация: 16 августа, 10:05 СЕТФинал: 16 августа, 20:20 СЕТ* WR: Наталья Лисовская (СССР) — 22.63 м 
* CR: Наталья Лисовская (СССР) — 21.24
* WL: Валери Вили (Новая Зеландия) — 20.69

 Официальный протокол финала

 Семиборье Начало соревнований: 15 августа, 10:10 СЕТОкончание: 16 августа, 20:50 СЕТ* WR: Джекки Джойнер-Керси (США) — 7291 очко 
* CR: Джекки Джойнер-Керси (США)— 7128
* WL: Джессика Эннис (Великобритания) — 6587

 Женщины (шоссе) 

 Спортивная ходьба 20 км Финал: 16 августа, 12:00 СЕТ* WR: Олимпиада Иванова (Россия) — 1:25:41
* CR: Олимпиада Иванова (Россия) — 1:25:41
* WL: Ольга Каниськина (Россия) — 1:24:56

 Официальный протокол

 Марафон Старт: 23 августа, 11:15 СЕТ'''

* WR: Рэдклиф, Пола (Великобритания) —2:15:25
* CR: Рэдклиф, Пола (Великобритания)— 2:20:57
* WL: Микитенко, Ирина (Германия)— 2:22:11

3 июля 2012 года стало известно что Антидопинговая комиссия Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала на два года Наилю Юламанову на основании «анормальных показателей биологических паспортов». Все результаты достигнутые спортсменкой начиная с 20 августа 2009 года считаются недействительными включая Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2009.

Обозначения 
Данная система обозначений принята при отображении результатов спортсменов на официальных стартах IAAF.
 WR — world record мировой рекорд
 CR — championship record рекорд соревнований
 MR — meeting record рекорд стадиона
 AR — area record рекорд континента PB/PR — personal best/personal record личный рекорд
 SB — season best рекорд спортсмена в этом сезоне
 WL — world leading лучший результат сезона в мире
 NR — national record — национальный рекорд

Медальный зачёт 
Страна-организатор (Германия) выделена.

Вся информация взята с веб-сайта IAAF

В составе сборной России три золотые медали завоевали спортсмены (Каниськина, Борчин, Кирдяпкин), являющиеся воспитанниками спортивных школ Мордовии.

Примечания

Ссылки 

 Чемпионат на официальном сайте ИААФ
 Официальный сайт чемпионата мира-2009
 Маслаков назвал состав сборной России по легкой атлетике на ЧМ / 03.08.2009